Barranco (spanisch für „Schlucht“ oder „Bachbett“) steht für:
 Distrikt Barranco, Bezirk Limas
 Barranco (Belize), Ort in Belize
 Barranco (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Barranco (Erosionsriss), ein radial angeordneter Erosionsriss, der Steilhänge von Vulkankegeln zerschneidet

Barranco ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Barranco (1796–1886), mexikanischer Maler
 Mercedes Barranco (1925–2008), spanische Schauspielerin
 María Barranco (* 1961), spanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Baranco